Iroquoian je porodica sjevernoameričkih indijanskih jezika dio Velike porodice Macro-Siouan. Prije se vodila kao jednom od porodica Hokan-Siouan jezika, danas nepriznata. Jezici što su se njima služila plemena Indijanaca Irokeza, Hurona i drugih govorili su se na područjima velikih šuma na sjeveroistoku današnjih SAD i susjedne Kanade, osobito u Ontariju. Jezici i plemena porodice Iroquoian su: Cayuga, Cherokee, Coree, Meherrin, Mohawk, Neusiok, Nottaway, Oneida, Onondaga, Seneca, Susquehanna, Tuscarora.; Ataronchronon, Attiwandaronk, Erie, Honniasont, Huron (kanadski ostaci konfederacije Wendat), Tionontati, Wenrohronon, Wyandot (pleme u Oklahomi).

Izvori

Vanjske poveznice 
Ethnologue (14th)
Ethnologue (15th)
Ethnologue (16th)
Iroquoian Family
Tree for Iroquoian 
 

Macro-Siouan jezici
 
jezici po abecedi:I
indijanska plemena